HAU ou hau peut faire référence à :

Code 
HAU ou hau est un code qui peut désigner :
 HAU,  ;
 hau, le haoussa, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Pierre François Winocq de Hau de Staplande (1762-1840), un homme politique français ;
 Louis de Hau de Staplande (1798-1877), un homme politique français ;
 Eduard Hau (1807-1888), un peintre et dessinateur germano-balte ;
 Waldemar Hau (1816-1895), un portraitiste germano-balte qui travaille dans le style Biedermeier ;
 Florentinus Sului Hajang Hau (1948-2013), un prélat catholique d'Indonésie ;
 Lene Hau (1959-), une physicienne et professeure danoise.

Sigle 
HAU est un sigle qui peut désigner :
 , un ancien syndicat de métier pour les acteurs du théâtre yiddish aux États-Unis, le premier syndicat d'acteurs aux États-Unis ;
 , une université privée de recherche catholique romaine à Angeles City, Pampanga, Philippines.

Code